L'equip UAE Team Emirates (codi UCI: UAD) és un equip professional de ciclisme en ruta dels Emirats Àrabs Units, conegut anteriorment com a Lampre-Merida amb llicència italiana. Té categoria WorldTeam i pot participar en totes les curses de l'UCI World Tour.

L'equip Lampre es creà, sota la forma actual, el 1999, malgrat té els antecedents en l'equip que va existir de 1990 a 1996. Forma part de la primera divisió ciclista des de la seva creació i el 2005 s'integrà al ProTour, en fusionar-se amb el Saeco. En el seu palmarès destaca la victòria al Giro d'Itàlia de 2001, amb Gilberto Simoni, i al 2011, amb Michele Scarponi.

A la fi de l'any 2016 es va anunciar que l'equip canviava la seva ubicaci i el seu nom tradicional per UAE Abu Dhabi.

Principals victòries

Clàssiques 
 Milà-Sanremo: 1993 (Maurizio Fondriest)
 Fletxa Valona: 1993 (Maurizio Fondriest)
 Gran Premi de Zuric: 1993 (Maurizio Fondriest)
 Volta a Llombardia: 1995 (Gianni Faresin), 2007 i 2008 (Damiano Cunego), 2021 i 2022 (Tadej Pogačar)
 HEW Cyclassics: 2000 (Gabriele Missaglia), 2007 (Alessandro Ballan)
 Lieja-Bastogne-Lieja: 2001 (Oskar Camenzind), 2021 (Tadej Pogačar)
 Tour de Flandes: 2007 (Alessandro Ballan) 
 Amstel Gold Race: 2008 (Damiano Cunego)
 GP Ouest France-Plouay: 2011 (Grega Bole) i 2013 (Filippo Pozzato)
 Gran Premi Ciclista de Mont-real: 2017 (Diego Ulissi), 2022 (Tadej Pogačar)
 Eschborn-Frankfurt: 2018 (Alexander Kristoff)
 Gant-Wevelgem: 2019 (Alexander Kristoff)
 Strade Bianche: 2022 (Tadej Pogačar)

Curses per etapes 
 Tirrena-Adriàtica: 1993 (Maurizio Fondriest), 2021, 2022 (Tadej Pogačar)
 Volta a Suïssa: 1995 (Pàvel Tonkov), 2000 (Oskar Camenzind), 2014 (Rui Costa)
 Tour de Romandia: 2010 (Simon Špilak)
 Volta a Catalunya: 2011 (Michele Scarponi)
 Abu Dhabi Tour: 2017 (Rui Costa)
 Volta a Turquia: 2017 (Diego Ulissi)
 Volta a Califòrnia: 2019 (Tadej Pogačar)
 UAE Tour: 2021, 2022 (Tadej Pogačar)

Grans Voltes 

 Tour de França
 25 participacions 
 25 victòries d'etapa:
 3 el 1993: Djamolidine Abdoujaparov (3)
 2 el 1994: Jan Svorada, Roberto Conti
 1 el 2001: Jan Svorada
 1 el 2002: Rubens Bertogliati
 2 el 2007: Daniele Bennati (2)
 2 el 2010: Alessandro Petacchi (2)
 1 el 2015: Rubén Plaza
 2 el 2018: Dan Martin, Alexander Kristoff
 4 el 2020: Alexander Kristoff, Tadej Pogačar (3)
 3 el 2021: Tadej Pogačar (3)
 3 el 2022: Tadej Pogačar (3)
  2 victòries finals: 
 2020, 2021: Tadej Pogačar
 Classificacions secundàries:
  Classificació dels joves el 2006 (Damiano Cunego), 2020, 2021, 2022 (Tadej Pogačar)
  Classificació per punts: 1993 (Djamolidine Abdoujaparov) i 2010 (Alessandro Petacchi)
  Gran Premi de la muntanya: 2020 (Tadej Pogačar)

 Giro d'Itàlia
 26 participacions 
 28 victòries d'etapa:
 1 el 1993: Maurizio Fondriest
 3 el 1994: Jan Svorada (3)
 2 el 1995: Jan Svorada i Maurizio Fondriest
 2 el 2000: Jan Svorada i Mariano Piccoli
 1 el 2001: Gilberto Simoni
 1 el 2002: Pàvel Tonkov
 2 el 2007: Marzio Bruseghin i Danilo Napolitano
 1 el 2008: Marzio Bruseghin
 2 el 2011: Alessandro Petacchi, Diego Ulissi
 2 el 2014: Diego Ulissi (2)
 4 el 2015: Jan Polanc, Diego Ulissi i Sacha Modolo (2)
 2 el 2016: Diego Ulissi (2)
 1 el 2017: Jan Polanc
 1 el 2019: Fernando Gaviria
 2 el 2020: Diego Ulissi (2)
 1 el 2021: Joseph Dombrowski
 3 victòries finals:
  1996: Pavel Tonkov
  2001: Gilberto Simoni
  2011: Michele Scarponi
 Classificacions secundàries:
  Classificació dels joves: Pàvel Tonkov (1992 i 1993)
  Intergiro: Ján Svorada (1993)
  Classificació per punts: Michele Scarponi (2011)
 Classificació per equips per temps: 1993, 2003 i 2012
 Classificació per equips per punts: 1996 i 2011
 Classificació combinada: Gilberto Simoni (2001)
 Trofeu Fuga Piaggio: Mariano Piccoli (2002) i Daniele Righi (2003)

 Volta a Espanya
 27 participacions 
 25 victòries d'etapa:
 4 el 1993: Serhí Uixakov i Djamolidine Abdoujaparov (3)
 1 el 1999: Robert Hunter
 3 el 2000: Gilberto Simoni i Mariano Piccoli (2)
 1 el 2001: Juan Manuel Garate
 3 el 2007: Daniele Bennati (3)
 2 el 2009: Damiano Cunego (2)
 1 el 2010: Alessandro Petacchi
 1 el 2011: Francesco Gavazzi
 2 el 2014: Winner Anacona i Przemysław Niemiec
 2 el 2015: Nélson Oliveira i Rubén Plaza
 1 el 2016: Valerio Conti
 1 el 2017: Matej Mohorič
 3 el 2019: Tadej Pogačar (3)
 1 el 2020: Jasper Philipsen
 1 el 2021: Rafał Majka
 Classificacions secundàries:
 Classificació de les metes volants: Robert Hunter (1999)
 Classificació per punts: Daniele Bennati (2007)
 Classificació dels joves: Tadej Pogačar (2019)

Campionats nacionals 
  Campionat d'Àustria en ruta: 2005 (Gerrit Glomser)
  Campionat dels Emirats Àrabs Unit en ruta: 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 (Yousif Mirza))
  Campionat dels Emirats Àrabs Unit en contrarellotge: 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 (Yousif Mirza))
  Campionat d'Eritrea en ruta: 2015 (Tsgabu Grmay)
  Campionat d'Eritrea en contrarellotge: 2015 (Tsgabu Grmay)
  Campionat d'Eslovènia en ruta: 2007 (Tadej Valjavec), 2011 (Grega Bole), 2015 (Luka Pibernik)
  Campionat d'Eslovènia en contrarellotge: 2017 (Jan Polanc)
  Campionat d'Itàlia en contrarellotge: 2006 (Marzio Bruseghin) i 2011 (Adriano Malori)
  Campionat de Noruega en ruta: 2018 (Vegard Stake Laengen)
  Campionat de Portugal en ruta: 2014 (Nélson Oliveira), 2015 (Rui Costa)
  Campionat de Portugal en contrarellotge: 2014, 2015 (Nélson Oliveira)
  Campionat de Sud-àfrica en contrarellotge: 2021 (Ryan Gibbons)
  Campionat de Suïssa en contrarellotge: 2022 (Joël Suter)
  Campionat d'Ucraïna en ruta: 2011 (Oleksandr Kvachuk)
  Campionat d'Ucraïna en contrarellotge: 2011 (Oleksandr Kvachuk)

Campionats del món 
  Campionat del món en ruta: 2008 (Alessandro Ballan)

Composició de l'equip 2023

Classificacions UCI 

Entre 1999 i 2004 el Lampre forma part dels Grups Esportius I, la primera categoria d'equips ciclistes professionals. La següent classificació estableix la posició de l'equip en finalitzar la temporada.

Des del 2005 l'equip adquireix la categoria ProTour.

El 2009 la classificació del ProTour és substituïda per la Classificació mundial UCI.

El 2011 la Classificació mundial UCI passa a ser l'UCI World Tour.

El 2016 la Classificació mundial UCI passa a tenir en compte totes les proves UCI. Durant tres temporades existeix paral·lelament amb la classificació UCI World Tour i els circuits continentals. A partir del 2019 substitueix definitivament la classificació UCI World Tour.

Referències 

 Notes

Enllaços externs 

   
 Plantilles a cyclebase.nl
 Plantilles a procyclingstats.com
 Plantilles a firstcycling.com

UCI WorldTeam
Clubs ciclistes italians
Clubs ciclistes dels Emirats Àrabs Units